

Пшелевиці — гміна в Пижицькому повіті Західнопоморського воєводства
 Пшелевиці — село в гміні Члопа Валецького повіту Західнопоморського воєводства
 Пшелевиці — село в гміні Пшелевиці Пижицького повіту Західнопоморського воєводства